Zamoyscy herbu Grzymała – polski ród szlachecki
 Zamoyscy herbu Jelita – polski ród szlachecki
 Zamoyscy herbu Poraj – polski ród szlachecki